

Localidades

Missouri City (Missouri)
Missouri City (Texas)

Desambiguações de topônimos